Пётр Малаховский (, род. 7 июня 1983 года) — польский метатель диска, чемпион мира 2015 года, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр. Выступал на Олимпиаде в Лондоне, где занял 5-е место. Чемпион Европы 2010 года с рекордом чемпионатов — 68,87 м.

Международную карьеру начал в 2001 году. Его первыми крупными соревнованиями, стал чемпионат Европы по лёгкой атлетике 2001 года, на котором он занял 5-е место.

За годы карьеры девять раз устанавливал рекорд Польши. В настоящее время владеет национальным рекордом — 71,84 м. — этот результат был показан 8 июня 2013 года на мемориале Фанни Бланкерс-Кун.

Кавалер ордена Возрождения Польши, кавалер золотого польского Креста Заслуг.

Серебряную медаль, выигранную на Играх в Рио-де-Жанейро, продал на аукционе, чтобы помочь в лечении рака 3-летнего польского мальчика

Ссылки

Примечания 

Метатели диска Польши
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2008 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2008 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы мира по лёгкой атлетике
Чемпионы Европы по лёгкой атлетике
Чемпионы Польши по лёгкой атлетике
Кавалеры Рыцарского креста ордена Возрождения Польши